Bundesliga 1985/1986 był to 23. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 1985 roku, a zakończył się 26 kwietnia 1986. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Bayern Monachium, dla którego był to ósmy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Stefan Kuntz, który strzelił 22 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
Borussia Dortmund, 16. drużyna Bundesligi oraz SC Fortuna Köln, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Po dwóch spotkaniach padł remis 3:3. Dodatkowe, trzecie spotkanie, zakończyło się zwycięstwem Borussii Dortmund 8:0. Borussia dzięki temu zwycięstwu utrzymała się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1985 w Niemczech
1986 w Niemczech